Джакомелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джакомелли, Бруно (род. 1952) — итальянский автогонщик.
 Джакомелли, Марио (1925—2000) — итальянский фотограф.